Michael Damgaard – pallamanista danese
 Thorbjørn Damgaard – calciatore norvegese